Lefevere oder Lefevère ist der Familienname folgender Personen:

 André Lefevere (1945–1996), belgischer Übersetzungswissenschaftler und Übersetzer
 Patrick Lefevere (* 1955), belgischer Radrennfahrer und Sportlicher Leiter
 Peter Paul Lefevère (1804–1869), belgischer katholischer Priester, Bischof in den Vereinigten Staaten